Abúndio da Úmbria — mártir do 
 Abúndio e Abundâncio — mártires do 
 Abúndio de Como — santo do 

Desambiguações de antropônimos